Crida Nacional per la República, moviment polític republicà
 Consiglio Nazionale delle Ricerche, ens públic italià per a la recerca científica
 Consell Nacional de la Resistència, òrgan dirigent de la Resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial
 Centre Nacionalista Republicà, partit polític històric de Catalunya 
 Canadian National Railway, companyia pública de ferrocarril del Canadà
 Consell Nacional de la Revolució, òrgan de govern de Burkina Faso durant els anys 80, vegeu Història de Burkina Faso#Des de 1980 fins als nostres dies
 Coláiste na Rosann, escola d'irlandèsa ubicada a Anagaire (Irlanda), vegeu Anagaire#Situació de l'irlandès
 CNR Music, discogràfica amb seu als Països Baixos
 CNR (revista), publicació setmanal espanyola desapareguda, del Grupo Z
 Receptor cannabinoide (del nom en anglès Cannabinoid Receptor), receptor cel·lular sensible als cannabinoides
 Ranura CNR (del nom en anglès Communication and Networking Riser), ranura d'expansió de la placa mare d'un ordinador per a dispositius de comunicació
 Relació portadora/soroll (del nom en anglès Carrier-to-Noise Ratio), relació entre el senyal modulat i el soroll, en telecomunicació
 Club Natació Reus Ploms